Okręty US Navy o nazwie USS "Penn":
 Pierwszy USS "Pennsylvania R. R. No. 9" (SP-679), także nazywany USS "Penn R. R. No. 9", był holownikiem i trałowcem. W służbie w latach 1917-19.
 Drugi USS "John Penn" (APA-23) był transportowcem. Wszedł do służby w 1942 i został zatopiony w 1943.

Penn